Procerodes är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av Diesing 1862. Procerodes ingår i familjen Procerodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Planarier
Procerodes